Leptychaster är ett släkte av sjöstjärnor. Leptychaster ingår i familjen kamsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kamsjöstjärnor
Leptychaster